Şabanözü (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
 Şabanözü (stad), de hoofdplaats van het district